Mitter kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles Mitter
 Kim T. Mitter
 Julian Herron Mitter

Robotskapade auktorsförkortningar